Work (englisch für „Arbeit“) bezeichnet:
 Work (Zeitung), Zeitung der Schweizer Gewerkschaft Unia 
 Hubert Work (1860–1942), US-amerikanischer Politiker
 Milton Work (1864–1942), US-amerikanischer Whist- und Bridge-Spieler
 ein Modell des Elektrofahrzeugherstellers Streetscooter 

musikalische Werke:
 Work (Kelly-Rowland-Lied), Lied von Kelly Rowland
 Work Bitch, Lied von Britney Spears
 Work (Iggy-Azalea-Lied), Lied von Iggy Azalea
 Work (Rihanna-Lied), Lied von Rihanna
 Work from Home, Lied von Fifth Harmony

Siehe auch:
 The Work
 Works